Петър (Петруш, Петре) Михайлов Шулев е български търговец от XIX век, изявен деец на Българското възраждане в Македония.

Биография 
Шулев е роден във Велес, тогава в Османската империя. Занимава се с търговия и забогатява много. Освен централата си във Велес има и клон в Струмица и търговска кантора във Виена, Австрийската империя. Заедно с четиримата си синове върти голяма търговия – на стоките, излагани на Прилепския панаир например, Шулеви плащат гюмрук 400 лири.

Петруш Шулев е и виден водач на Велешката българска община. Той поема от Ангелко Палашев през 50-те години на XIX век поддръжката на училището „Свети Георги“, което в 1857 година става търговско, а в 1860 година – класно. Шулев подпомага материално и българските общини в други населени места. В 1869 година Шулев заедно с братя Паница и Никола Стефанов Ковачев основава във Виена дружество „Напредък“, което има за цел да подпомага български младежи, които учат в австрийски висши училища. Сред подпомогнатите е и Иван Шишманов, който получава 3321 форинта.

В статия от 7 март 1859 година, публикувана в „Цариградски вестник“, Йордан Хаджиконстантинов Джинот споменава Шулев сред видните пърцоречки „градоначалници“:

Родословие

Бележки 

Български общественици от Македония
Български търговци
Български възрожденци
Родени във Велес
Членове на Велешката българска община
Петруш